

Santos
São José († séc. I) — personagem bíblico reconhecido como pai de criação de Jesus Cristo
José de Arimateia († séc. I) — amigo e discípulo de Jesus
José, o Hinógrafo († 889) — santo grego conhecido por seus hinos
José de Calasanz († 1648) — fundador da Ordem dos Escolápios
José Marello († 1895) — prelado italiano
José María Rubio († 1929) — jesuíta espanhol, qualificado como o Apóstolo de Madrid

Portugal
Estação Ferroviária de Coimbra-São José

Freguesias
São José (Lisboa)
São José (Ponta Delgada)
São José (Viseu)
São José da Lamarosa — no concelho de Coruche
São José de São Lázaro — no concelho de Braga

Geografia do Brasil
Rio São José dos Dourados — no estado de São Paulo

Municípios
São José do Calçado — no Espírito Santo

Alagoas
São José da Laje
São José da Tapera

Bahia
São José do Jacuípe
São José da Vitória

Maranhão
São José dos Basílios
São José de Ribamar

Mato Grosso
São José do Povo
São José dos Quatro Marcos
São José do Rio Claro
São José do Xingu

Minas Gerais
São José do Alegre
São José da Barra
São José do Divino (Minas Gerais)
São José do Goiabal
São José do Jacuri
São José da Lapa
São José do Mantimento
São José da Safira
São José da Varginha

Paraíba
São José do Bonfim
São José do Brejo do Cruz
São José de Caiana
São José dos Cordeiros
São José de Espinharas
São José da Lagoa Tapada
São José de Piranhas
São José de Princesa
São José dos Ramos
São José do Sabugi

Paraná
São José da Boa Vista
São José das Palmeiras
São José dos Pinhais

Pernambuco
São José do Belmonte
São José da Coroa Grande
São José do Egito

Piauí
São José do Divino (Piauí)
São José do Peixe
São José do Piauí

Rio Grande do Norte
São José do Campestre
São José de Mipibu
São José do Seridó

Rio Grande do Sul
São José dos Ausentes
São José do Herval
São José do Hortêncio
São José do Inhacorá
São José das Missões
São José do Norte
São José do Ouro

Rio de Janeiro
São José de Ubá
São José do Vale do Rio Preto

Santa Catarina
São José (Santa Catarina)
São José do Cedro
São José do Cerrito

São Paulo
São José do Barreiro
São José da Bela Vista
São José dos Campos
São José do Rio Pardo
São José do Rio Preto

Distritos
 São José (Santo Antônio das Missões) - no Rio Grande do Sul
 São José (São Miguel das Missões) - no Rio Grande do Sul

Bairros
São José (Aracaju) — em Sergipe
São José (Itaboraí) — no Rio de Janeiro
São José (Recife) — em Pernambuco
São José Operário (Manaus) — no Amazonas

Minas Gerais
São José (Timóteo)
São José (Uberlândia)

São Paulo
São José (Paulínia)
São José (São Caetano do Sul)

Rio Grande do Sul
São José (Porto Alegre)
São José (Canoas)
São José (Santa Maria)

Costa Rica
 São José (Costa Rica)

Peru
 São José de Lourdes (distrito)

Esporte (Brasil)
São José Rugby Clube — clube de rugby de São José dos Campos, estado de São Paulo
São José Basketball — time de basquete de São José dos Campos

Clubes de futebol
Clube de Futebol São José — de Itaperuna, Rio de Janeiro
Esporte Clube São José — de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Esporte Clube São José (Rio de Janeiro)
Grêmio Esportivo São José — de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul
São José Esporte Clube — de São José dos Campos, São Paulo
Sociedade Esportiva e Recreativa São José — de Macapá, Amapá

Arte
São José e o Menino - pintura de Josefa de Óbidos

Jose
Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos